Isolar II Tour (полное название Isolar II – The 1978 World Tour), более известный как The Low / Heroes World Tour или The Stage Tour — концертный тур британского рок-музыканта Дэвида Боуи, организованный в поддержку одноимённых альбомов. Гастроли стартовали 29 марта 1978 года концертом в  (Сан-Диего), продолжившись выступлениями в Северной Америке, Европе и Австралии, финальное шоу состоялось 12 декабря в  (Токио, Япония).

Подготовка 
Изначально в турне должен был участвовать Брайан Ино (в качестве одного из музыкантов гастрольной группы), однако выбыл из проекта по состоянию здоровья. Перед началом гастролей у музыкантов было всего две недели на репетиции. Процесс возглавил Карлос Аломар, он же был руководителем гастрольной группы во время турне.

Концертная программа состояла из материала крайних, на тот момент, пластинок Боуи — Low и «Heroes» — причем вторая половина каждого выступления открывалась последовательностью из пяти песен альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Во время репетиций Боуи целенаправленно попросил группу полностью выучить этот альбом, хотя большинство его песен так ни разу и не исполнялись по ходу гастролей. После этих пяти песен как-правило звучала инструментальная композиция «Art Decade», чья нежная мелодия, «продолжала» энергию материала Ziggy Stardust. В заключительной части программы звучали песни из альбома Station to Station. В конце 1980-х Боуи считал некоторые песни, которые он исполнял на гастролях, немного «тяжеловесными», имея в виду, в частности, некоторые длинные инструментальные произведения, такие как «Warszawa». Короткий антракт разделял стандартный концерт на две части — во второй Боуи одевал драпировку из змеиной кожи и «огромные мешковатые белые штаны». Сценическое оформление предыдущего турне — с флуоресцентным освещением — было доработано и расширено. В качестве реквизита была создана большая конструкция, которая окружала сцену, пульсирующая в такт музыке — более спокойно во время медленных инструментальных произведений и лихорадочно — во время динамичных композиций.

Инциденты 
Концерт в Марселе был прерван из-за перегоревшей акустической системы (по совпадению во время исполнения песни ). Во время этого турне Боуи впервые выступил в Австралии — организовав масштабные концерты на открытом воздухе. На первых двух концертах клавишник Деннис Гарсия заменил , который ранее играл в группе .

Записи 

Выступления Боуи в , Boston Garden и  были записаны для концертного альбома Stage. Гастрольный пианист Шон Мэйс вспоминал, что для шоу в тот вечер они замедлили темп (большинства песен), чтобы материал звучал лучше на аудио. Это был единственный раз за турне, когда было сделано такое изменение.

Выступление 10 апреля 1978 года в  было снято для специального телевизионного выпуска под названием «David Bowie on Stage», в нём транслировались шесть песен: «What in the World», «Blackout», «Sense of Doubt», «Speed of Life», «Hang On to Yourself» и «Ziggy Stardust». Концерты в лондонском Эрлс-Корте были сняты Дэвидом Хеммингсом, его отрывки транслировались в британской телевизионной программе, The London Weekend Show. Однако полная версия фильма была «убрана в стол». Также было снято выступление Боуи в  (Токио, Япония), 12 декабря 1978 года — оно транслировалось по местному телевидению в программе The Young Music Show.

Третье, заключительное шоу в Эрлс-Корте было записано на плёнку при помощи передвижной студии лейбла RCA. Во время этого концерта состоялась премьера песни «Sound and Vision», впоследствии её запись была выпущена на сборнике RarestOneBowie (1995). Затем эта песня не исполнялась вживую вплоть до турне , 1990 года.

21 апреля 2018 года, в День музыкального магазина, был выпущен альбом Welcome to the Blackout (Live London ’78). Он был записан в Эрлс-Корте 30 июня и 1 июля 1978 года.

Участники турне вспоминали, что «каждое шоу записывалось на аудиоплёнку»; для личного архива Боуи, и записи тщательно охранялись Аломаром от возможных утечек.

Список композиций 
Этот список даёт представление о среднестатистической концертной программы, тем не менее, в зависимости от шоу, песни могли меняться. Изначально в середине программы предполагалось исполнять альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars целиком.

 «Warszawa»
 «„Heroes“»
 «What in the World»
 «Be My Wife»
 «The Jean Genie»
 «Blackout»
 «Sense of Doubt»
 «Speed of Life»
 «Breaking Glass»
 «Beauty and the Beast»
 «Fame»
 «Five Years»
 «Soul Love»
 «Star»
 «Hang On to Yourself»
 «Ziggy Stardust»
 «Suffragette City»
 «Rock ’n’ Roll Suicide»
 «Art Decade»
 «Station to Station»
 «Stay»
 «TVC 15»
На бис
 «Rebel Rebel»

Участвующие музыканты 
 Дэвид Боуи — ведущий вокал, 
 Эдриан Белью — соло-гитара, бэк-вокал
 Карлос Аломар — ритм-гитара, бэк-вокал, музыкальный руководитель
 Джордж Мюррей — бас-гитара, бэк-вокал
 Деннис Дэвис — ударные, перкуссия
  — клавишные, , синтезатор, бэк-вокал (кроме концертов 11-14 ноября)
 Деннис Гарсия — клавишные, синтезатор (только на концертах 11-14 ноября)
  — фортепиано, , бэк-вокал
 Саймон Хаус — электроскрипка

Расписание концертов

Звучащие в турне песни 

Из альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
 «Five Years»
 «Soul Love»
 «Moonage Daydream» (отрепетирована, но не исполнялась)
 «Starman» (отрепетирована, но не исполнялась)
 «It Ain’t Easy» (отрепетирована, но не исполнялась)
 «Lady Stardust» (отрепетирована, но не исполнялась)
 «Star»
 «Hang On to Yourself»
 «Ziggy Stardust»
 «Suffragette City»
 «Rock ’n’ Roll Suicide»
Из альбома Aladdin Sane
 «The Jean Genie»
Из альбома Diamond Dogs
 «Rebel Rebel»
Из альбома Young Americans
 «Fame» (Боуи, Джон Леннон, Карлос Аломар)

Из альбома Station to Station
 «Station to Station»
 «TVC 15»
 «Stay»
Из альбома Low
 «Speed of Life»
 «Breaking Glass» (Боуи, Деннис Дэвис, Джордж Мюррей)
 «What in the World»
 «Sound and Vision»
 «Be My Wife»
 «Warszawa» (Боуи, Брайан Ино)
 «Art Decade»
Из альбома «Heroes»
 «Beauty and the Beast»
 «„Heroes“» (Боуи, Ино)
 «Blackout»
 «Sense of Doubt»
Прочие песни:
 «Alabama Song» (из оперы Бертольда Брехта Расцвет и падение города Махагони; авторы: Брехт и Курт Вайль; внеальбомный сингл с песней был выпущен позже, в 1980 году)

Примечания

Литература 
 Pimm Jal de la Parra, David Bowie: The Concert Tapes, P.J. Publishing, 1985, 
 Kevin Cann, David Bowie: A Chronology, Vermilion, 1983, 
 David Buckley, Strange Fascination: The Definitive Biography of David Bowie, Virgin Books, 1999, 

Концертные туры Дэвида Боуи
Концертные туры 1978 года